Elaeoselinum cuatrecasasi är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen och hermano Mauricio. Elaeoselinum cuatrecasasi ingår i släktet Elaeoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cuatrecasasi